Села:
 Холодівка — Автономна Республіка Крим, Судацька міська рада
 Холодівка — Вінницька область, Тульчинський район